Jerez del Marquesado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jeres del Marquesado, ort, Andalusien, Provincia de Granada, 
 Jerez del Marquesado (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar